Аллори () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Аллори, Алессандро (1535—1607) — итальянский художник.
 Аллори, Кристофано (1577—1621) — итальянский художник, сын Алессандро Аллори.

художественные династии